Бондаренко Василь Маркович (1938) — народний депутат України 1-го скликання
 Бондаренко Василь Омелянович (1923—1973) — Герой Радянського Союзу
 Бондаренко Василь Юхимович (1922—2001) — Герой Радянського Союзу
Сторінки зі списками однофамільців-тезок